Esistono più comuni francesi con questo nome

Escamps – Lot
Escamps – Yonne